Чёрный Шторм — клуб по американскому футболу из Москвы, чемпион России 2013 года.

История 
Клуб основан 15 ноября 2005 года. Основу клуба составили игроки расформированного клуба «Московские Медведи», в течение долгих лет доминировавшие в Москве и России в целом. Дмитрий Попков возглавил вновь созданный клуб. Название клуба связано с 336 отдельной бригадой морской пехоты ВМС РФ — шефами клуба. Связь с морским десантом сказывается и в цветах клуба, чёрном и белым, и в шевроне на форме игроков команды.

Дебютировав в чемпионате России в 2006 году, команда заняла второе место, уступив лишь «Московским Патриотам». В 2013 году «Чёрный Шторм» стал чемпионом России. В 2015 году завоевал Кубок России.

Состав 

Российские клубы по американскому футболу
Спортивные клубы Москвы